Купа на Португалия (на португалски Taça de Portugal) е футболен турнир в Португалия за определяне на носителя на националната купа на страната. Победителят получава право да играе в груповата фаза на турнира Лига Европа.

Носители по клубове

Вижте също 
 Лига Сагреш

Външни препратки 
 Профил в UEFA.com

Турнири по футбол в Португалия